Форс Індія (команда Формули-1) (Force India) — команда Формули-1 . 
 Ла-Форс (La Force) — муніципалітет у Франції , у регіоні Лангедок-Руссільйон , департамент Од Ла-Форс. 
 Форс-мажор — обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового плану 
 Ла-Форс (Дордонь) (La Force) — муніципалітет у Франції , у регіоні Аквітанія , департамент Дордонь . 
 Ла-Форс (Од) (La Force) — муніципалітет у Франції , у регіоні Лангедок-Руссільйон , департамент Од . 
 Форс фідбек — система, яка реалізує тактильний зворотній зв'язок (feedback) ігрового керма , джойстик та ін.